Edgar Allan Poe – amerykański poeta i nowelista.
 PoE (ang. Power over Ethernet) – technologia zasilania urządzeń sieciowych poprzez skrętkę służącą równocześnie do transmisji danych.
 POE (PowerOpen Environment) – niezależny sprzętowo standard dla otwartych systemów bazujących na architekturze PowerPC.
 POE (Projekt Ostry Emade) – polski projekt muzyczny.
 Poe – amerykańska wokalistka (właśc. Ann Danielewski).

Gminy w USA:
 Poe (ang. Poe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold.
 Poe (ang. Poe Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie.